Vostrikov bezeichnet:

 Andrei Iwanowitsch Wostrikow (Ostasienwissenschaftler)
 Sergei Leontjewitsch Wostrikow